Grazzano steht für:

 Cascina Grazzano, ein Ortsteil der italienischen Gemeinde Ossago Lodigiano in der Provinz Lodi in der italienischen Region Lombardei
 Grazzano Badoglio, eine italienische Gemeinde in der Provinz Asti, Region Piemont
 Grazzano Visconti, ein Ortsteil der italienischen Gemeinde Vigolzonne in der Provinz Piacenza in der Emilia-Romagna